Greg Ellis – attore britannico
Greg Ellis – batterista dei Jerusalem Slim
Greg Ellis –  giocatore di football americano statunitense